Газон:
 Газон — искусственный элемент ландшафта.
 Газон — улица в Великом Новгороде.
 ГАЗон — неофициальное название грузовых автомобилей Горьковского автомобильного завода (к примеру, ГАЗ-3307).
 ГАЗон NEXT — российский грузовой автомобиль производства Горьковского автозавода.

См. также 
 Госон